Bure (Mosa)
 Bure-les-Templiers
 Candace Cameron Bure (Panorama, Los Angeles, Califòrnia, 1976), actriu, productora, autora, i tertuliana de programes de televisió estatunidenca